Gabre steht für:
 Gabre, französische Gemeinde im Département Ariège

Gabre ist der Familienname folgender Personen:
 Tsegaye Gabre-Medhin (1936–2006; auch Gebre-Medhin), äthiopischer Schriftsteller
 Zewde Gabre-Selassie (1926–2008), äthiopischer Politiker, Diplomat und Historiker